Het kabinet-Ansip kan verwijzen naar verschillende Estische regeringen onder leiding van Andrus Ansip:

 Kabinet-Ansip I (2005-2007)
 Kabinet-Ansip II (2007-2011)
 Kabinet-Ansip III (2011-2014)